Balix fou una moneda mongola.

Geografia:

 Vélez, diversos llocs anomenats Vélez en castellà i Balix en àrab:
Badis (Marroc), ruïnes
 Penyal de Vélez de la Gomera
 Balix, lloc no identificat a la vora del Guadalquivir, sortint de Còrdova cap a Múrcia.
 Balix, nom donat per al-Idrissí a la mar Menor (a Múrcia)
 Balix, localitat de liqlim'' de Bajjana, en castellà Vélez, moderna Vélez-Rubio i la propera Vélez-Blanco
 Balix, moderna Vélez de Benaudalla a la província de Granada, partit judicial de Motril
 Balix''', moderna Vélez-Màlaga, a la província de Màlaga